Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB)
 Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)